Набійник , ,  — алюмінієвий або дерев'яний з алюмінієвою насадкою стержень, що використовується при заряджанні та набивці шпурів (свердловин).

Література 
 

  
Гірничий інструмент